Rovno est un toponyme qui peut désigner :
Rovno, une localité de Croatie située dans la municipalité de Petrovsko, comitat de Krapina-Zagorje ;
Rovno, le nom russe de Rivne, une ville du nord-ouest de l'Ukraine et la capitale administrative de l'oblast de Rivne.